Twins o The Twins ("gemelli" in lingua inglese) possono riferirsi a:

Cinema
The Twins – cortometraggio del 1911 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber (1911)
Twins – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
The Twins – cortometraggio del 1912 diretto da Lucius Henderson 
The Twins – cortometraggio del 1913 prodotto alla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
The Twins – film muto australiano del 1923 diretto da Leslie McCallum
Twins – cortometraggio muto statunitense del 1925 diretto da Scott Pembroke e Joe Rock
I gemelli (Twins) – film statunitense del 1988 diretto da Ivan Reitman
The Twins – cortometraggio del 2009 diretto da Sarah Haywood

Musica
The Twins, gruppo musicale tedesco di genere synth-pop degli anni ottanta.
Twins, duo femminile di Hong Kong, creato nel 2001.
Twins – album di Ornette Coleman del 1971
 Twins – album di Ty Segall del 2012
 Twins – album della Dark Polo Gang del 2017

Sport 
 Minnesota Twins – squadra di baseball statunitense

Televisione
Twins – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005 al 2006.

Altro
Twins – fumetto giapponese.